Le tournoi de tennis de Memphis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2000, classée en catégorie Tier III, se dispute à Oklahoma City du 21 au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Nathalie Dechy, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Corina Morariu et Kimberly Po.

Résultats en simple

Parcours 
Deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 2000 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2000
Memphis
Compétition de tennis à Oklahoma City
Tennis aux États-Unis en 2000
Tennis en février 2000